Iwata – città giapponese 
 Júbilo Iwata – società calcistica giapponese
 Satoru Iwata – imprenditore giapponese
 Masaharu Iwata – compositore giapponese
Stazione di Iwata (Shizuoka) – stazione ferroviaria della città di Iwata
Stazione di Iwata (Yamaguchi) – stazione ferroviaria della città di Hikari